Hanworth kan syfta på:

 Hanworth, Berkshire - en ort i Bracknell Forest, Berkshire, England
 Hanworth, London - en stadsdel i London Borough of Hounslow i London, England
 Hanworth, Norfolk - en ort och civil parish i Norfolk, England
 Cold Hanworth - en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Potterhanworth - en ort i Potter Hanworth, Lincolnshire, England